Richelot ist der Familienname von 
 Claudius Richelot (1863–1929), deutscher Marinegeneralstabsarzt
Friedrich Julius Richelot (1808–1875), deutscher Mathematiker in Königsberg
 Theodor Richelot (1865–1932), Oberst der Preußischen Armee